«Арма Сити» () — североирландский футбольный клуб из города Арма, в одноимённом графстве.

Прежние названия 
 1963—1988 — «Милфорд Эвертон» Милфорд
 1988— «Арма Сити» Арма

История 
Клуб был основан в 1964 году под названием «Милфорд Эвертон», и первоначально представлял деревню Милфорд, находящуюся за пределами города Армы, но изменил своё название в 1988 году после переселения в Арму. Клуб играл на «Милл Филде» в Милфорде до 1993, когда он наконец переехал на нынешний стадион «Холм Парк», находящейся в Арме.
«Арма Сити» провел три сезона с 2005 по 2008 годы в премьер-лиге, лучшим результатом стало 11 место в сезоне 2006/07.

Достижения 
 Первый Чемпионшип
 Победитель: 2004/05
 Второй Чемпионшип
 Победитель: 2013/14
 Кубок центрального Ольстера
 Обладатель: 2000/01

Статистика

Контактная информация 
 Armagh City Football Club Holm Park, Ardmore, Newry Road, Armagh BT60 1JD

 Телефон: 028 3751 1560

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Северной Ирландии
Арма